

Localidades 

Floirac (Charente-Maritime) - Comuna do departamento de Charente-Maritime
Floirac (Lot) - Comuna do departamento de Lot
Floirac (Gironde) - Comuna do departamento de Gironde